Harald Sæther – compositore norvegese
 Ole Sæther – tiratore a segno norvegese
 Thomas Sæther – giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore norvegese